Osiedle Ściegiennego w Kielcach
 Osiedle Ściegiennego w Wejherowie

Ściegiennego